Vrhovec ist der Familienname folgender Personen:

 Janez Vrhovec (1921–1997), serbischer Schauspieler
 Josip Vrhovec (1926–2006), jugoslawischer Politiker